Когаево — название населённых пунктов:

Россия 
 Когаево — деревня в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия.
 Когаево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.